Cikadongdong (Bojongasih), een plaats in Indonesië
Cikadongdong (Singaparna), een plaats in Indonesië